

Hydronyme 

 La Corrèze, une rivière du Massif central, affluent de la Vézère, qui donne son nom au département homonyme ;
 La Corrèze de Pradines, ruisseau affluent de la Corrèze

Toponymes 

 Le département de la Corrèze, un département français ;

 Corrèze, une commune française du département de la Corrèze ;

Personnalités 

 Emmanuel Corrèze, un joueur de football.
 Jacques Corrèze, un militant d'extrême-droite et personnalité du monde des affaires.
 Roger Corrèze, un homme politique.

Autres 
 Le vin AOC Corrèze, vin français d'appellation d'origine contrôlée produit dans le département de la Corrèze.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme